L'expression « coup d'État de Napoléon » peut faire référence à :
 le coup d'État du 18 Brumaire ;
 le coup d'État du 2 décembre 1851.

Voir aussi 

 Coup d'État de Malet
 Vol de l'aigle
 Tentative de soulèvement de Strasbourg de Louis-Napoléon Bonaparte